

Sigle 
 Korean Basketball League – campionato sudcoreano di pallacanestro

Codici 
 KBL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kabul (Afghanistan)
 kbl – codice ISO 639-3 della lingua kanembu

Altro 
 KBL European Private Bankers – banca lussemburghese